Brodt ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Tanner Brodt (1838–1908), US-amerikanische Malerin
 Nelson Brodt (* 1943), chilenischer Schauspieler, Dramaturg und Regisseur
 Sydney Brodt (* 1998), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Winny Brodt (* 1978), US-amerikanische Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Brott
 Brod